Cedar Rapids — segunda maior cidade do estado de Iowa, Estados Unidos
 Cedar Rapids (Nebraska)

Desambiguações de topônimos